Manfred Sader ist der Name folgender Personen:

* Manfred Sader (Psychologe) (1928–2006), deutscher Psychologe und Hochschullehrer
 Manfred Sader (Politiker) (1936–2009), deutscher Politiker (SED)